Philip Giffin est un compositeur américain né à Wooster, en Ohio.

Biographie

Filmographie 
 1976 : Kudzu
 1985 :  (TV)
 1991 : Meurtre au 101 (Murder 101) (TV)
 1991 : Red Wind (TV)
 1991 : Myster Mask ("Darkwing Duck") (série TV)
 1991 : White Lie (TV)
 1991 : Dead in the Water (TV)
 1992 : Ladykiller (TV)
 1993 : Sous la menace d'un père (Deadly Relations) (TV)
 1994 : Escape from Terror: The Teresa Stamper Story (TV)
 1994 : Dangerous Heart (TV)
 1995 : Un cerveau artificiel (The Computer Wore Tennis Shoes) (TV)
 1995 : Le Secret de Sharon (Sharon's Secret) (TV)
 1995 : Pieds nus dans la jungle des studios (The Barefoot Executive) (TV)
 1996 : Tracey Takes On... (série TV)
 1996 : Les Muppets ("Muppets Tonight") (série TV)
 1998 : Nuit sans sommeil (Before He Wakes) (TV)
 1998 : Le Plus Beau Cadeau de Noël (Like Father, Like Santa) (TV)
 2000 : Le Prix de l'éternité (The Spring) (TV)
 2000 : Beethoven 3 (Beethoven's 3rd) (vidéo)
 2000 : The Audition
 2002 : Topa Topa Bluffs
 2002 : Jillian's Vantage
 2002 : The Space Between
 2002 : Boomtown (série TV)
 2004 : Summerland (série TV)
 2005 : Eyes (série TV)
 2006 : Murder on Pleasant Drive (TV)

Liens externes 
 

Compositeur américain
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Naissance dans le comté de Wayne (Ohio)